SICMA est un sigle pouvant désigner :
 Sicma Aero Seat, une filiale du groupe Zodiac Aerospace, spécialisée dans la fabrication de sièges pour avions.